Petrobius är ett släkte av insekter som beskrevs av Leach 1809. Petrobius ingår i familjen klippborstsvansar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Klippborstsvansar
Petrobius